

Єлешниця () — село в Благоєвградській області. Входить до складу общини Разлог.
 Єлешниця () — село в Софійській області. Входить до складу общини Єлин Пелин.